Spectral mornings (album)
Spectral mornings (single)